4 h 44 est le premier tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Ailes d'Alexanne. Il est paru le  aux éditions Guy Saint-Jean au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Alexanne Kalinovsky est devenue orpheline à la suite du décès de ses parents. Les services sociaux l'envoient vivre chez la sœur de son père, Tatiana Kalinovsky, qu'elle n'a jamais vue. Là-bas, sa tante lui apprend qu'elle est la descendante d'une lignée de fées russes qui ont le pouvoir de guérison. Alexanne apprend de sa tante tout ce qu'elle doit savoir. Mais des événements viendront compromettre leur petit train de vie avec l'arrivée d'Alexei Kalinovsky, l'oncle d'Alexanne.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Les Ailes d'Alexanne
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2010
2010 en fantasy